Die ATP Roller Open 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. September 2012 in Petingen stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Petingen